Jan Juliaan Woltjer (1924-2012), historicus en hoogleraar
 Jan Woltjer (astronoom) (1891-1946), astronoom en hoogleraar
 Jan Woltjer (classicus) (1849-1917), classicus en hoogleraar
 Jan Woltjer (verzetsstrijder) (1918-1942), lid van de Schoemaker-groep

Zie ook 
 Woltjer (doorverwijspagina)